Козубець Володимир Олександрович — майор Збройних сил України

Козубець — село в складі Крупського району Мінської області

Козубець — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства